Cividate steht für:

 Megliadino San Vitale, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Padua in Venetien
 Megliadino San Fidenzio, eine Fraktion der italienischen Gemeinde in der Provinz Padua in Venetien